Balboa ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Balboa (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Guillermo Balboa (* 1930), mexikanischer Gewichtheber
 Javier Balboa (* 1985), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Marcelo Balboa (* 1967), US-amerikanischer Fußballspieler
 Vasco Núñez de Balboa (1475–1519), spanischer Entdecker und Konquistador
 Gabi «Balboa» Timar, (* 1986) Rumänisch - Schweizerische Profiboxerin

sowie die fiktive Figur
Rocky Balboa aus der Rocky-Filmreihe mit Sylvester Stallone

Orte:
 Balboa (Panama), Ortschaft in Panama
 Balboa (Distrikt), Distrikt in Panama
 Balboa Island, künstliche Insel und zugleich ein Stadtteil von Newport Beach in Kalifornien
 Balboa Peninsula, Halbinsel vor Newport Beach, Kalifornien
 Balboa (León), Gemeinde in der spanischen Provinz León
 Balboa (Cauca), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Cauca
 Balboa (Risaralda), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Risaralda

Sonstiges:
 Panamaischer Balboa, die Währung von Panama
 Balboa (Tanz), ein Paartanz aus den USA
 Balboa (Mondkrater), benannt nach Vasco Núñez de Balboa
 Río Balboa, ein Fluss in der Region El Bierzo in der spanischen Provinz León
 Balboa (1943), ein Frachtschiff
 Balboa Motor Car Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Balboa (Band), eine amerikanische Hardcore-Punkband

im NRHP gelistete Objekte:
 Balboa Inn, in Newport Beach, Kalifornien, ID-Nr. 86000730
 Balboa Park, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 77000331
 Balboa Pavilion, in Balboa, Kalifornien, ID-Nr. 84000914
 Balboa Theatre, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 96001177